Leinbächle ist ein Gewässername im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg:

 Leinbächle (Rechtmurg), linker Zufluss des Oberlaufs Rechtmurg der Murg (Nordschwarzwald) vor Buhlbach, Gemeinde Baiersbronn
 Leinbächle (Schönmünz), linker Zufluss der Schönmünz (zur Murg (Nordschwarzwald)) vor Zwickgabel, Schönmünz, Gemeinde Baiersbronn

Siehe auch:
 Lein
 Leinbach